КПН:

 Коммунистическая партия Непала
 Коммунистическая партия Нидерландов
 Коммунистическая партия Никарагуа
 Коммунистическая партия Норвегии